Андрей Садовский:
 Садовский, Андрей Дмитриевич (1880—1927) — российский революционер, советский государственный деятель.
 Садовский, Андрей Семёнович (ум. 1580) — государственный деятель Великого княжества Литовского, посол на коронационный сейм в 1574 году.